Perry County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Perry County, Alabama 
 Perry County, Arkansas 
 Perry County, Illinois 
 Perry County, Indiana 
 Perry County, Kentucky 
 Perry County, Mississippi 
 Perry County, Missouri 
 Perry County, Ohio 
 Perry County, Pennsylvania 
 Perry County, Tennessee